Станѝслав Вендкѐвич () е полски литературен историк, езиковед и публицист, професор, специалист по романско езикознание, преподавател в Познанския, Ягелонския и Варшавския университет, член на Полската академия на знанията и Полската академия на науките.

Трудове 
 Materialien zu einer Syntax der italienischen Bedingungssätze (1911)
 O stylu i stylistyce (1914)
 La Suède et la Pologne; essai d'une bibliographie des publications suédoises concernant la Pologne (1918)
 Z dziejów języka polskiego zagranicą. : I. Polskie rzeczy w języku szwedzkim (1919)
 Przyczynki do charakterystyki narzeczy południowo-włoskich (1920)
 Câteva cuvinte privitoare la unele probleme din domeniul istorii legăturilor sufleteşti intre Români şi Poloni (1921)
 Rumunja po wojnie (1923)
 Społeczeństwo a armja w porewolucyjnej Francji (1924)
 Dyktator, uwagi na marginesie współczesnej publicystyki francuskiej (1926)
 Z motywów polskich w publicystyce francuskiej (1928)

Бележки 

Полски литературни историци
Полски езиковеди
Романисти (филология)
Преподаватели в университет „Адам Мицкевич“
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели във Варшавския университет
Членове на Полската академия на знанията
Действителни членове на ПАН
Родени в Жешов
Починали в Краков